Dinamo-LO – rosyjski męski klub siatkarski z siedzibą w Sosnowym Borze.

Bilans sezon po sezonie 

Poziom rozgrywek:

Kadra

Sezon 2019/2020 

|}

Sezon 2018/2019 

|}

Sezon 2017/2018 

|}

Sezon 2016/2017 

|}

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona klubu

Przypisy 

Rosyjskie kluby siatkarskie
Kluby siatkarskie założone w 2004